formula kojom se izražava ekvivalencija mase i energije
E=mc2 (album), album Parnog valjka